Бункеры Сталина — несколько подземных сооружений в разных частях России, служивших для обеспечения безопасности вождя в экстренных ситуациях.
 Бункер Сталина (Измайлово)
 Бункер Сталина (Кунцево)
 Бункер Сталина (Нижний Новгород)
 Бункер Сталина (Самара)
 Бункер Сталина (Таганка)

Бункеры Иосифа Сталина